Luang bezeichnet:

 eine indonesische Insel, siehe Luang
 eine Sprache auf der Insel, siehe Luang (Sprache)
 einen thailändischen Adelstitel, siehe Luang (Titel)

Luang ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrice Luang-Vija (* 1967), französischer Animator